Naundorf peut faire référence à:
 Naundorf bei Seyda, une commune de Saxe-Anhalt, Allemagne
 Naundorf (Saxe), une commune d'Allemagne

Voir aussi